Ce nom correspond à deux amphibiens :

Rana nigricans Agassiz, 1850 est synonyme de Lithobates clamitans (Latreille, 1801)
Rana nigricans Hallowell, 1854 est synonyme de Rana draytonii Baird & Girard, 1852

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Ranidae